Chemins de Fer Luxembourgeois – przewoźnik kolejowy w Luksemburgu
 Canadian Football League – liga futbolu kanadyjskiego